Кубок Вірменії з футболу 2017–2018 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру у Вірменії. Титул вперше здобув Гандзасар (Капан).

Календар

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня/25 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня/11 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/25 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/19 жовтня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 березня/18 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 березня/17 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Вірменії на soccerway 

2017—2018
Вірменія
Вірменія
2017 у Вірменії
2018 у Вірменії